Psoquillidae är en familj av insekter. Psoquillidae ingår i ordningen stövsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Psoquillidae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stövsländor
Psoquillidae